Лос Игос има више значења:

 Лос Игос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Игос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Игос (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Игос (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Игос (Сан Мигел Ехутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Игос (Сан Педро Хучатенго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Игос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Игос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику